

Geografia
 Baia di Jervis – baia dell'Australia

Persone
 Elizabeth Jervis Porter – moglie di Samuel Johnson
 Giovanni Jervis – psichiatra italiano
 Guglielmo Jervis – antifascista e ingegnere italiano
 Jake Jervis – calciatore inglese
 John Jervis, I conte di St Vincent – ammiraglio britannico

Altro
 HMS Jervis – cacciatorpediniere britannico della Royal Navy
 HMS Jervis Bay – incrociatore ausiliare-mercantile armato della Royal Navy

Pagine correlate
Rifugio Jervis